Маргери́т () — французская фамилия.

Известные носители:
 Маргерит, Жан Огюст (1823—1870) — французский генерал.
 Маргерит, Поль (1860—1918) — французский писатель и драматург, старший сын генерала Маргерита.
 Маргерит, Виктор (1866—1942) — французский романист, драматург, поэт, публицист и историк, младший сын генерала Маргерита.